Botryobasidiaceae é uma família de fungos pertencente à ordem Cantharellales.

Espécies 

Botryobasidiaceae